Rosa 'New Dawn' — сорт роз, относится к классам Плетистые крупноцветковые розы, Гибриды розы Вишурана.
Побеговая мутация 'Dr. W. Van Fleet'. Обнаружена Somerset Rose Nursery, в США, в 1930 году. Сорт впервые представлен в США Henry A. Dreer.

Один из самых распространённых сортов роз.

Первый из сортов роз, запатентованных в США.

Другие варианты названий: Нью Доун, Новый Рассвет, Everblooming Dr. W. Van Fleet.

Биологическое описание 
Триплоид.

Побеги относительно тонкие, длиной 305—610 см.

Листья средних размеров, тёмно-зелёные, глянцевые.

Цветки полумахровые, светло-розовые, обладают ароматом средней интенсивности. Диаметр до 10 см.

Лепестков 26—40.

В культуре 
Цветение непрерывное. В последние годы появились экземпляры цветущие только один раз за сезон.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b до 9b. Сорт рекомендован для выращивания в центральной подзоне Краснодарского края (хорошо цветет в сухой и жаркий период вегетации, отличаются повышенной устойчивостью к основным грибным заболеваниям, а также проявляют признаки повышенной зимостойкости)., а также на юге Дальнего Востока России и в Приморье.

Устойчивость к дождю средняя.

'New Dawn' используют как плетистую розу (в этом случае побеги рекомендуется подвязывать), либо выращивают в виде рыхлого куста. Сильная обрезка не рекомендуется, так как 'New Dawn' лучше цветёт на старых побегах. 

Побеги оставляют в течение трёх лет. У куста должно быть не менее 3—4 молодых однолетних побегов, хотя бы по одному двулетнему и трёхлетнему побегу. Из-за частых длительных зимних оттепелей и последующих резких похолоданий молодые побеги сильнее поражаются морозобоинами. При благоприятной перезимовке однолетних побегов, весной трёхлетние побеги вырезают полностью. На двулетних побегах укорачивают (до 25—30 см) побеги второго порядка. Вырезают лишние однолетние побеги. Оставшиеся однолетние побеги укорачивают до нужной длины. Летом можно вырезать трёхлетние побеги до молодого прироста, расположенного как можно ближе к основанию, оставляя для страховки хотя бы один трёхлетний побег. Побеги второго порядка укорачивают до стабильной толщины, срезая отцветшие цветки, так как на них образуются плоды, которые тормозят второе цветение. Осенью обрезают до побегов второго порядка отцветшие побеги третьего порядка.

Происхождение 

По данным сайта HelpMeFind.com.

Болезни и вредители 

Сорт 'New Dawn' считается одним из самых устойчивых к заболеваниям всех садовых роз.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

New Dawn